

Patronyme
 Henry de Berchoux (1894-1985), général de division français.
Joseph de Berchoux (1760-1838), poète et humoriste français.